Boletus persoonii, de son nom vernaculaire, le Cèpe de Persoon, est un bolet albinique très rare trouvé dans les Alpes, dont l'hyménophore, la cuticule, l'hyménium et le stipe sont entièrement blancs. Morphologiquement véritable sosie du Boletus edulis, il a été longtemps considéré comme une de ses variétés rares, mais est aujourd'hui élevé au rang d’espèce. Phylogénétiquement, l'espèce fait clairement partie du groupe edulis sensu stricto européen.

Taxonomie

Nom binomial proposé
Boletus persoonii Bon 1988, en l'honneur du mycologue Christiaan Hendrik Persoon.

Synonymes
 Boletus edulis, var. alba (Ramirez Gomez 1957)
 Boletus edulis f. albus (Pers.) J.A. Muñoz (2005) (synonyme)
 Boletus esculentus albus Pers. 1825 (synonyme)

Description du sporophore
Caractéristiques semblables à Boletus edulis, sauf qu'il présente une cuticule, des pores et un stipe blancs concolores.

Habitat
Boletus persoonii croît en Europe (Alpes), dans les alpages et en forêt, dans les hêtraies et les sapinières, sur un sol acidophile.

Saison
Les sporophores s'observent de juillet à septembre.

Comestibilité

Notes et références

Articles connexes
 Boletus edulis
 Cèpe

Lien externe 

Espèce de champignons (nom scientifique)
personii
Champignon comestible